Хыпа́р может означать:

 Газета «Хыпар» — первая чувашская газета, начала издаваться в 1906 году.  Первое в России национальное, издававшееся не на русском языке, периодическое издание.
 Издательство «Издательский дом «Хыпар» — предприятие СМИ в Чувашской Республике.

cv:Хыпар